Disney's The Little Mermaid: Magic in Two Kingdoms — компьютерная игра, выпущенная в 2006 году по мотивам одноименного мультфильма студии Disney для приставок Game Boy Advance.

Сюжет 
Процесс разделён на уровни, отражающие различные эпизоды из мультфильма: Ариэль и Флаундер на затонувшем корабле, свидание принца Эрика и Ариэль и т.д.

Геймплей 
Игрок может выбирать любимую мини-игру сразу же, не задаваясь целью пройти уровень, чтобы попасть на следующую миссию.

На различных заданиях игрок управляет русалочкой Ариэль, рыбкой Флаундером, крабом Себастьяном или принцем Эриком.

Уровни 
Игровой процесс состоит из 8 мини-игр:

 Поиск сокровищ на затонувшем корабле (). Управление: Ариэль / Флаундер. Цель — собрать предметы.

 Судьбоносная встреча (). Управление: Ариэль. Цель — спасти моряков во время кораблекрушения.

 На дне морском (). Управление: Себастьян. Цель — с помощью музыки убедить Ариэль в том, что лучше моря ничего нет.

 Гонках с морскими угрями (). Управление: Ариэль. Цель — добраться до пещеры Урсулы, опередив её подручных морских угрей.

 Спасения от повара (). Управление: Себастьян. Цель — убежать от повара, желающего сварить Себастьяна.

 Поцелуй же девушку (). Управление: луч света. Цель — создать настроение во время свидания Ариэль и Эрика.

 Разрушить заклинание морской ведьмы (). Управление: Флаундер / Себастьян. Цель — снять заклятие Урсулы с Эрика.

 Морское сражение (). Управление: Эрик. Цель — победить Урсулу, стреляя в неё из пушки.

Компьютерные игры по мотивам мультфильмов
Игры по мотивам произведений Walt Disney Animation Studios
Игры «Русалочка»